(Irlande du nord)
  (Nouvelle-Zélande)
Homonymie de toponyme